Abeyie ist der Familienname folgender Personen:

 Quincy Owusu-Abeyie (* 1986), ghanaisch-niederländischer Fußballspieler
 Tim Abeyie (* 1982), britisch-ghanaischer Leichtathlet